Zilberman este un nume de familie de origine evreiască. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Haim Zilberman (1907–1975), scriitor sovietic.
 Victor Zilberman (n. 1947), pugilist român.